Mans ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mans (1901–1972), deutscher politischer KZ-Häftling

 Jacques Peletier du Mans (1517–1582), französischer Literat, Humanist, Jurist, Mediziner und Mathematiker, siehe Jacques Peletier
 Johannes Mans (* 1958), kommunaler Wahlbeamter (Alternative Liste) und hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Radevormwald 
 Perrie Mans (* 1940), südafrikanischer Snookerspieler
 Peter Mans (vor 1940–nach 1957), südafrikanischer Snookerspieler
 Remigius Mans († 1513), Lokalheld der Stadt Villingen-Schwenningen
 Richard Mans (1890–1953), deutscher Augenarzt 

Mans bezeichnet des Weiteren:

 Léon Mans et Cie, ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Le Mans (Begriffsklärung)
 Manns
 Manz
 Mantz
 Måns